Маја Бох (Љубљана, 4. јун 1949) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1976. || Идеалиста || /
|-
| 1976. || Наша ствар (ТВ филм) || Девојка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Расељено лице || /
|-
| 1988. || Лето у шкољци 2 || /
|-
| 1988. || Отпадник || /
|-
| 1989. || Неко други || Иртев
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || До краја и даље || /
|-
| 1991. || Закај јих нишем все пострелил (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2002. || Под ено стрехо (ТВ серија) || Мојца Корен
|-
| 2009. || Скрити спомин Ангеле Воде (ТВ филм) || Анцка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2014 2015. || Нас всакдањи крухек (ТВ серија)|| Кармен
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1949.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани
Биографије живих особа